

Географические объекты 
 Кобе — город в Японии.

Фамилия 
Кобе — устаревшая транскрипция голландской фамилии Кобет ():
 Кобе, Примош (род. 1981) — словенский бегун-марафонец.

См. также 
 
 
 Мечеть Кобе — первая мечеть в Японии.